Э́хо-симпто́мы (от  — «отголосок, эхо» и  — «случайность, несчастная случайность, приступ болезни») — психопатологические явления, непроизвольная имитация больным движений, мимики, слов и других действий окружающих.

Выделяются следующие эхо-симптомы:
 Эхография — патологическое многократное переписывание одних и тех же слов;
 Эхопраксия — повторение увиденных действий;
 Эхокинез (эхокинезия) — повторение движений (собеседника или других людей);
 Эхолалия (эхофразия, эхопалилалия) — повторение слов и предложений;
 Эхомимия — повторение мимики;
 Эхолалиоплазия () — повторение жестов (язык жестов).

Эхо-симптомы встречаются при синдроме Туретта, кататонической шизофрении, реже умственной отсталости, иногда при некоторых неврологических заболеваниях.

Явления эхо-симптомов учёными объясняются как расторможение подражательного рефлекса.

Примечания 

Симптомы психических расстройств